Ходзько — фамилия. Известные носители:

 Ходзько, Александр (1804—1891) — польский поэт и востоковед; брат Михала Ходзько.
 Ходзько, Доминик Цезары (1800—1863) — польский литератор, фольклорист, этнограф, педагог.
 Ходзько, Игнацы (1794—1861) — польский писатель.
 Ходзько, Иосиф Иванович (1800—1881) — генерал-лейтенант, топограф, исследователь Кавказа. 
 Ходзько, Леонард (1800—1871) — белорусский и польский историк, издатель, публицист, библиограф.
 Ходзько, Михал (1808—1879) — польский поэт, переводчик, политический деятель; брат Александра Ходзько.
 Ходзько, Ян (1777—1851) — польский писатель, драматург, общественный деятель; отец Александра Ходзько и Михала Ходзько.